Die Abkürzung FQS steht für:

 das Fördernde Qualitätsevaluations-System, ein Modell für Qualitätsmanagement an Schulen
 die Online-Zeitschrift Forum Qualitative Sozialforschung
 die Fehlerquadratsumme, siehe Residuenquadratsumme

FQS